Amphoe Mueang Chachoengsao (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Chachoengsao. Die Provinz Chachoengsao liegt im östlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Chachoengsao liegt am Maenam Bang Pakong (Bang-Pakong-Fluss), der 24 Kilometer flussabwärts in den Golf von Thailand mündet. Die Stadt liegt etwa 100 Kilometer östlich von Bangkok.

Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Bang Nam Priao, Khlong Khuean, Bang Khla und Ban Pho der Provinz Chachoengsao sowie Amphoe Bang Bo der Provinz Samut Prakan und die Bezirke (Khet) Lat Krabang und Nong Chok von Bangkok.

Bildung 
In Amphoe Mueang Chachoengsao befindet sich die Rajabhat-Rajanagarindra-Universität.

Sehenswürdigkeiten 

 Wat Sothonwararam Worawihan () – buddhistischer Tempel (Wat)

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Chachoengsao ist in 19 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 192 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Chachoengsao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Mueang.

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nakhon Nueang Khet (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khlong Nakhon Nueang Khet.

Außerdem gibt es 18 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Tha Khai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Khai.
 Ban Mai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Mai.
 Khlong Na (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Na.
 Bang Tin Pet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Tin Pet.
 Bang Phai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Phai.
 Khlong Chuk Krachoe (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Chuk Krachoe.
 Bang Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Kaeo.
 Bang Khwan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Khwan.
 Khlong Nakhon Nueang Khet (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khlong Nakhon Nueang Khet.
 Wang Takhian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Takhian.
 Sothon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sothon.
 Bang Phra (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Phra.
 Bang Kahai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Kahai.
 Nam Daeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nam Daeng.
 Khlong Preng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Preng.
 Khlong Udom Chonlachon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Udom Chonlachon.
 Khlong Luang Phaeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Luang Phaeng.
 Bang Toei (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Toei.

Einzelnachweise

Weblinks
Weitere Informationen zu Amphoe Mueang Chachoengsao von amphoe.com (in Thai)

Mueang Chachoengsao